Players Championship 2023 – dwunasty rankingowy turniej snookerowy w sezonie 2022/2023. Turniej ten rozegrany został w dniach 20-26 lutego 2023 roku.

Nagrody

Pieniężne 
Zwycięzca: £ 125 000
II Miejsce: £ 50 000
Półfinalista: £ 30 000
Ćwierćfinalista: £ 15 000
Runda 1: £ 10 000

Najwyższy break turnieju: £ 10 000

Pula nagród: £ 385 000

Rozstawienie

Drabinka turniejowa

Finał

Breaki stupunktowe turnieju 
 145, 141, 137, 135, 133, 130, 112, 107, 105, 104, 103  Shaun Murphy
 132, 125  Joe O’Connor
 126  Ding Junhui
 122, 107  Allister Carter
 121, 104, 100  Kyren Wilson
 115  Gary Wilson
 104  Jack Lisowski
 102  Ryan Day
 100  Zhou Yuelong

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Players Championship 2023 w serwisie snookerworld.pl
 wst.tv

2023 w Anglii
2023 w snookerze
Rankingowe turnieje snookerowe
Wolverhampton